Conrad Zellweger (1559-1648) – politico svizzero
 Conrad Zellweger (1631-1695) – politico svizzero